Příjmení Farnum nosí více různých osob:

 Billie S. Farnum (1916–1979) – americký politik
 Dustin Farnum (1874–1929) – americký herec
 Elizabeth Farnum – americká zpěvačka
 Franklyn Farnum (1878–1961) – americký herec
 William Farnum (1876–1953) – americký herec